Il 117º Congresso degli Stati Uniti d'America, formato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato, ha costituito dal 3 gennaio 2021 al 3 gennaio 2023 il ramo legislativo del governo federale statunitense.

La sua composizione è stata definita nelle elezioni generali del 3 novembre 2020, nelle quali il Partito Democratico ha mantenuto la maggioranza alla Camera. Al Senato invece non è stato possibile assegnare immediatamente una maggioranza, in quanto due dei seggi in gioco, entrambi rappresentativi dello Stato della Georgia hanno richiesto un ballottaggio per decidere i vincitori.

Il 5 gennaio 2021 i ballottaggi hanno dato entrambi esito favorevole al Partito Democratico, determinando una situazione di perfetta parità con 50 seggi assegnati ai Democratici e 50 seggi assegnati ai Repubblicani. La maggioranza dell'assemblea è decisa, pertanto, dal voto del Vicepresidente degli Stati Uniti d'America, nelle vesti di presidente del Senato, il quale ha diritto di voto nei soli casi di pareggio; pertanto, fino all'insediamento di Kamala Harris il Senato è stato considerato a maggioranza repubblicana, mentre dal 20 gennaio 2021 i democratici hanno riconquistato la maggioranza che avevano perso nel 2015.

Senato

Riepilogo della composizione 

 Gli indipendenti sono associati al Partito Democratico.

Leadership

Assemblea 
 Presidente (Vicepresidente degli Stati Uniti d'America):
 Mike Pence (R-IN), fino al 20 gennaio 2021
 Kamala Harris (D-CA), dal 20 gennaio 2021
 Presidente pro tempore:
 Chuck Grassley (R-IA), fino al 20 gennaio 2021
 Patrick Leahy (D-VT), dal 20 gennaio 2021

Maggioranza 
Fino al 20 gennaio 2020:
 Leader della Maggioranza: Mitch McConnell (R-KY)
 Whip: John Thune (R-SD)

Dal 20 gennaio 2020:
 Leader della Maggioranza: Chuck Schumer (D-NY)
 Whip: Dick Durbin (D-IL)

Minoranza 
Fino al 20 gennaio 2020:
 Leader della Minoranza: Chuck Schumer (D-NY)
 Assistente leader: Dick Durbin (D-IL)

Dal 20 gennaio 2020:
 Leader della Minoranza: Mitch McConnell (R-KY)
 Assistente leader: John Thune (R-SD)

Membri 

Alabama
 Richard Shelby (R)
 Tommy Tuberville (R)

Alaska
 Lisa Murkowski (R)
 Dan Sullivan (R)

Arizona
 Kyrsten Sinema (D, poi I)
 Mark Kelly (D)

Arkansas
 John Boozman (R)
 Tom Cotton (R)

California
 Dianne Feinstein (D)
 Kamala Harris (D), fino al 18 gennaio 2021
 Alex Padilla (D), dal 20 gennaio 2021

Carolina del Nord
 Richard Burr (R)
 Thom Tillis (R)

Carolina del Sud
 Lindsey Graham (R)
 Tim Scott (R)

Colorado
 Michael Bennet (D)
 John Hickenlooper (D)

Connecticut
 Richard Blumenthal (D)
 Chris Murphy (D)

Dakota del Nord
 John Hoeven (R)
 Kevin Cramer (R)

Dakota del Sud
 John Thune (R)
 Mike Rounds (R)

Delaware
 Thomas Carper (D)
 Chris Coons (D)

Florida
 Marco Rubio (R)
 Rick Scott (R)

Georgia
 Kelly Loeffler (R), fino al 20 gennaio 2021
 Raphael Warnock (D), dal 20 gennaio 2021
 Jon Ossoff (D), dal 20 gennaio 2021

Hawaii
 Brian Schatz (D)
 Mazie Hirono (D)

Idaho
 Mike Crapo (R)
 Jim Risch (R)

Illinois
 Dick Durbin (D)
 Tammy Duckworth (D)

Indiana
 Todd Young (R)
 Mike Braun (R)

Iowa
 Chuck Grassley (R)
 Joni Ernst (R)

Kansas
 Jerry Moran (R)
 Roger Marshall (R)

Kentucky
 Mitch McConnell (R)
 Rand Paul (R)

Louisiana
 Bill Cassidy (R)
 John Neely Kennedy (R)

Maine
 Susan Collins (R)
 Angus King (I)

Maryland
 Ben Cardin (D)
 Chris Van Hollen (D)

Massachusetts
 Elizabeth Warren (D)
 Ed Markey (D)

Michigan
 Debbie Stabenow (D)
 Gary Peters (D)

Minnesota
 Amy Klobuchar (D)
 Tina Smith (D)

Mississippi
 Roger Wicker (R)
 Cindy Hyde-Smith (R)

Missouri
 Roy Blunt (R)
 Josh Hawley (R)

Montana
 Jon Tester (D)
 Steve Daines (R)

Nebraska
 Deb Fischer (R)
 Ben Sasse (R)

Nevada
 Catherine Cortez Masto (D)
 Jacky Rosen (D)

New Hampshire
 Jeanne Shaheen (D)
 Maggie Hassan (D)

New Jersey
 Bob Menendez (D)
 Cory Booker (D)

New York
 Chuck Schumer (D)
 Kirsten Gillibrand (D)

Nuovo Messico
 Martin Heinrich (D)
 Ben R. Luján (D)

Ohio
 Sherrod Brown (D)
 Rob Portman (R)

Oklahoma
 Jim Inhofe (R)
 James Lankford (R)

Oregon
 Ron Wyden (D)
 Jeff Merkley (D)

Pennsylvania
 Bob Casey, Jr. (D)
 Pat Toomey (R)

Rhode Island
 Jack Reed (D)
 Sheldon Whitehouse (D)

Tennessee
 Marsha Blackburn (R)
 Bill Hagerty (R)

Texas
 John Cornyn (R)
 Ted Cruz (R)

Utah
 Mike Lee (R)
 Mitt Romney (R)

Vermont
 Patrick Leahy (D)
 Bernie Sanders (I)

Virginia
 Mark Warner (D)
 Timothy Michael Kaine (D)

Virginia Occidentale
 Joe Manchin (D)
 Shelley Moore Capito (R)

Washington
 Patty Murray (D)
 Maria Cantwell (D)

Wisconsin
 Ron Johnson (R)
 Tammy Baldwin (D)

Wyoming
 John Barrasso (R)
 Cynthia Lummis (R)

Camera dei rappresentanti

Riepilogo della composizione 

 Ci sono 6 membri non votanti, quattro di essi sono associati al Partito Democratico e due al Partito Repubblicano.

Leadership

Assemblea 
 Speaker:
 Nancy Pelosi (D-CA-12)

Maggioranza 
 Leader della maggioranza: Steny Hoyer (D-MD-5)

Minoranza 
 Leader della minoranza: Kevin McCarthy (R-CA-23)

Membri 

Alabama
(6 Repubblicani, 1 Democratico)
 1. Jerry Carl (R)
 2. Barry Moore (R)
 3. Mike Rogers (R)
 4. Robert Aderholt (R)
 5. Mo Brooks (R)
 6. Gary Palmer (R)
 7. Terri Sewell (D)

Alaska
(1 Repubblicano, poi 1 Democratico)
 "At-large". Don Young (R), fino al 18 marzo 2022
 Mary Peltola (D), dal 13 settembre 2022

Arizona
(5 Democratici, 4 Repubblicani)
 1. Tom O'Halleran (D)
 2. Ann Kirkpatrick (D)
 3. Raúl Grijalva (D)
 4. Paul Gosar (R)
 5. Andy Biggs (R)
 6. David Schweikert (R)
 7. Ruben Gallego (D)
 8. Debbie Lesko (R)
 9. Greg Stanton (D)

Arkansas
(4 Repubblicani)
 1. Rick Crawford (R)
 2. French Hill (R)
 3. Steve Womack (R)
 4. Bruce Westerman (R)

California
(42 Democratici, 11 Repubblicani)
 1. Doug LaMalfa (R)
 2. Jared Huffman (D)
 3. John Garamendi (D)
 4. Tom McClintock (R)
 5. Mike Thompson (D)
 6. Doris Matsui (D)
 7. Ami Bera (D)
 8. Jay Obernolte (R)
 9. Jerry McNerney (D)
 10. Josh Harder (D)
 11. Mark DeSaulnier (D)
 12. Nancy Pelosi (D)
 13. Barbara Lee (D)
 14. Jackie Speier (D)
 15. Eric Swalwell (D)
 16. Jim Costa (D)
 17. Ro Khanna (D)
 18. Anna Eshoo (D)
 19. Zoe Lofgren (D)
 20. Jimmy Panetta (D)
 21. David Valadao (R)
 22. Devin Nunes (R), fino al 1º gennaio 2022
 Connie Conway (R), dal 14 giugno 2022
 23. Kevin McCarthy (R)
 24. Salud Carbajal (D)
 25. Mike Garcia (R)
 26. Julia Brownley (D)
 27. Judy Chu (D)
 28. Adam Schiff (D)
 29. Tony Cardenas (D)
 30. Brad Sherman (D)
 31. Pete Aguilar (D)
 32. Grace Napolitano (D)
 33. Ted Lieu (D)
 34. Jimmy Gomez (D)
 35. Norma Torres (D)
 36. Raul Ruiz (D)
 37. Karen Bass (D), fino al 9 dicembre 2022
 Vacante, da tale data fino al Congresso successivo
 38. Linda Sánchez (D)
 39. Young Kim (R)
 40. Lucille Roybal-Allard (D)
 41. Mark Takano (D)
 42. Ken Calvert (R)
 43. Maxine Waters (D)
 44. Nanette Barragán (D)
 45. Katie Porter (D)
 46. Lou Correa (D)
 47. Alan Lowenthal (D)
 48. Michelle Steel (R)
 49. Mike Levin (D)
 50. Darrell Issa (R)
 51. Juan Vargas (D)
 52. Scott Peters (D)
 53. Sara Jacobs (D)

Carolina del Nord
(8 Repubblicani, 5 Democratici)
 1. G. K. Butterfield (D)
 2. Deborah Ross (D)
 3. Greg Murphy (R)
 4. David Price (D)
 5. Virginia Foxx (R)
 6. Kathy Manning (D)
 7. David Rouzer (R)
 8. Richard Hudson (R)
 9. Dan Bishop (R)
 10. Patrick McHenry (R)
 11. Madison Cawthorn (R)
 12. Alma Adams (D)
 13. Ted Budd (R)

Carolina del Sud
(6 Repubblicani, 1 Democratico)
 1. Nancy Mace (R)
 2. Joe Wilson (R)
 3. Jeff Duncan (R)
 4. William Timmons (R)
 5. Ralph Norman (R)
 6. Jim Clyburn (D)
 7. Tom Rice (R)

Colorado
(4 Democratici, 3 Repubblicani)
 1. Diana DeGette (D)
 2. Joe Neguse (D)
 3. Lauren Boebert (R)
 4. Ken Buck (R)
 5. Doug Lamborn (R)
 6. Jason Crow (D)
 7. Ed Perlmutter (D)

Connecticut
(5 Democratici)
 1. John Larson (D)
 2. Joe Courtney (D)
 3. Rosa DeLauro (D)
 4. Jim Himes (D)
 5. Jahana Hayes (D)

Dakota del Nord
(1 Repubblicano)
 "At-large". Kelly Armstrong (R)

Dakota del Sud
(1 Repubblicano)
 "At-large". Dusty Johnson (R)

Delaware
(1 Democratico)
 "At-large". Lisa Blunt Rochester (D)

Florida
(16 Repubblicani, 11 Democratici)
 1. Matt Gaetz (R)
 2. Neal Dunn (R)
 3. Kat Cammack (R)
 4. John Rutherford (R)
 5. Al Lawson (D)
 6. Michael Waltz (R)
 7. Stephanie Murphy (D)
 8. Bill Posey (R)
 9. Darren Soto (D)
 10. Val Demings (D)
 11. Daniel Webster (R)
 12. Gus Bilirakis (R)
 13. Charlie Crist (D), fino al 31 agosto 2022
 Vacante, da tale data fino al Congresso successivo
 14. Kathy Castor (D)
 15. Scott Franklin (R)
 16. Vern Buchanan (R)
 17. Greg Steube (R)
 18. Brian Mast (R)
 19. Byron Donalds (R)
 20. Alcee Hastings (D), fino al 6 aprile 2021
 Sheila Cherfilus-McCormick (D), dal 18 gennaio 2022
 21. Lois Frankel (D)
 22. Ted Deutch (D), fino al 30 settembre 2022
Vacante, da tale data fino al Congresso successivo
 23. Debbie Wasserman Schultz (D)
 24. Frederica Wilson (D)
 25. Mario Díaz-Balart (R)
 26. Carlos A. Giménez (R)
 27. Maria Elvira Salazar (R)

Georgia
(8 Repubblicani, 6 Democratici)
 1. Buddy Carter (R)
 2. Sanford Bishop (D)
 3. Drew Ferguson (R)
 4. Hank Johnson (D)
 5. Nikema Williams (D)
 6. Lucy McBath (D)
 7. Carolyn Bourdeaux (D)
 8. Austin Scott (R)
 9. Andrew Clyde (R)
 10. Jody Hice (R)
 11. Barry Loudermilk (R)
 12. Rick Allen (R)
 13. David Scott (D)
 14. Marjorie Taylor Greene (R)

Hawaii
(2 Democratici)
 1. Ed Case (D)
 2. Kai Kahele (D)

Idaho
(2 Repubblicani)
 1. Russ Fulcher (R)
 2. Mike Simpson (R)

Illinois
(13 Democratici, 5 Repubblicani)
 1. Bobby Rush (D)
 2. Robin Kelly (D)
 3. Marie Newman (D)
 4. Chuy García (D)
 5. Michael Quigley (D)
 6. Sean Casten (D)
 7. Danny K. Davis (D)
 8. Raja Krishnamoorthi (D)
 9. Jan Schakowsky (D)
 10. Brad Schneider (D)
 11. Bill Foster (D)
 12. Mike Bost (R)
 13. Rodney Davis (R)
 14. Lauren Underwood (D)
 15. Mary Miller (R)
 16. Adam Kinzinger (R)
 17. Cheri Bustos (D)
 18. Darin LaHood (R)

Indiana
(7 Repubblicani, 2 Democratici)
 1. Frank J. Mrvan (D)
 2. Jackie Walorski (R), fino al 3 agosto 2022
 Rudy Yakym (R), dal 14 novembre 2022
 3. Jim Banks (R)
 4. Jim Baird (R)
 5. Victoria Spartz (R)
 6. Greg Pence (R)
 7. André Carson (D)
 8. Larry Bucshon (R)
 9. Trey Hollingsworth (R)

Iowa
(3 Repubblicani, 1 Democratico)
 1. Ashley Hinson (R)
 2. Mariannette Miller-Meeks (R)
 3. Cindy Axne (D)
 4. Randy Feenstra (R)

Kansas
(3 Repubblicani, 1 Democratico)
 1. Tracey Mann (R)
 2. Jake LaTurner (R)
 3. Sharice Davids (D)
 4. Ron Estes (R)

Kentucky
(5 Repubblicani, 1 Democratico)
 1. James Comer (R)
 2. Brett Guthrie (R)
 3. John Yarmuth (D)
 4. Thomas Massie (R)
 5. Hal Rogers (R)
 6. Andy Barr (R)

Louisiana
(5 Repubblicani, 1 Democratico)
 1. Steve Scalise (R)
 2. Cedric Richmond (D), fino al 15 gennaio 2021
 Troy Carter (D), dall'11 maggio 2021
 3. Clay Higgins (R)
 4. Mike Johnson (R)
 5. Vacante
 Julia Letlow (R), dal 14 aprile 2021
 6. Garret Graves (R)

Maine
(2 Democratici)
 1. Chellie Pingree (D)
 2. Jared Golden (D)

Maryland
(7 Democratici, 1 Repubblicano)
 1. Andy Harris (R)
 2. Dutch Ruppersberger (D)
 3. John Sarbanes (D)
 4. Anthony Brown (D)
 5. Steny Hoyer (D)
 6. David Trone (D)
 7. Kweisi Mfume (D)
 8. Jamie Raskin (D)

Massachusetts
(9 Democratici)
 1. Richard Neal (D)
 2. Jim McGovern (D)
 3. Lori Trahan (D)
 4. Jake Auchincloss (D)
 5. Katherine Clark (D)
 6. Seth Moulton (D)
 7. Ayanna Pressley (D)
 8. Stephen Lynch (D)
 9. William Keating (D)

Michigan
(7 Democratici, 7 Repubblicani)
 1. Jack Bergman (R)
 2. Bill Huizenga (R)
 3. Peter Meijer (R)
 4. John Moolenaar (R)
 5. Dan Kildee (D)
 6. Fred Upton (R)
 7. Tim Walberg (R)
 8. Elissa Slotkin (D)
 9. Andy Levin (D)
 10. Lisa McClain (R)
 11. Haley Stevens (D)
 12. Debbie Dingell (D)
 13. Rashida Tlaib (D)
 14. Brenda Lawrence (D)

Minnesota
(4 Democratici, 4 Repubblicani)
 1. Jim Hagedorn (R), fino al 17 febbraio 2022
 Brad Finstad (R), dal 12 agosto 2022
 2. Angie Craig (D)
 3. Dean Phillips (D)
 4. Betty McCollum (D)
 5. Ilhan Omar (D)
 6. Tom Emmer (R)
 7. Michelle Fischbach (R)
 8. Pete Stauber (R)

Mississippi
(3 Repubblicani, 1 Democratico)
 1. Trent Kelly (R)
 2. Bennie Thompson (D)
 3. Michael Guest (R)
 4. Steven Palazzo (R)

Missouri
(6 Repubblicani, 2 Democratici)
 1. Cori Bush (D)
 2. Ann Wagner (R)
 3. Blaine Luetkemeyer (R)
 4. Vicky Hartzler (R)
 5. Emanuel Cleaver (D)
 6. Sam Graves (R)
 7. Billy Long (R)
 8. Jason T. Smith (R)

Montana
(1 Repubblicano)
 "At-large". Matt Rosendale (R)

Nebraska
(3 Repubblicani)
 1. Jeff Fortenberry (R), fino al 31 marzo 2022
 Mike Flood (R), dal 12 luglio 2022
 2. Don Bacon (R)
 3. Adrian Smith (R)

Nevada
(3 Democratici, 1 Repubblicano)
 1. Dina Titus (D)
 2. Mark Amodei (R)
 3. Susie Lee (D)
 4. Steven Horsford (D)

New Hampshire
(2 Democratici)
 1. Chris Pappas (D)
 2. Ann McLane Kuster (D)

New Jersey
(10 Democratici, 2 Repubblicani)
 1. Donald Norcross (D)
 2. Jeff Van Drew (R)
 3. Andy Kim (D)
 4. Chris Smith (R)
 5. Josh Gottheimer (D)
 6. Frank Pallone (D)
 7. Tom Malinowski (D)
 8. Albio Sires (D)
 9. Bill Pascrell (D)
 10. Donald Payne, Jr. (D)
 11. Mikie Sherrill (D)
 12. Bonnie Watson Coleman (D)

New York
(19 Democratici, 8 Repubblicani)
 1. Lee Zeldin (R)
 2. Andrew Garbarino (R)
 3. Tom Suozzi (D)
 4. Kathleen Rice (D)
 5. Gregory Meeks (D)
 6. Grace Meng (D)
 7. Nydia Velázquez (D)
 8. Hakeem Jeffries (D)
 9. Yvette Clarke (D)
 10. Jerrold Nadler (D)
 11. Nicole Malliotakis (R)
 12. Carolyn B. Maloney (D)
 13. Adriano Espaillat (D)
 14. Alexandria Ocasio-Cortez (D)
 15. Ritchie Torres (D)
 16. Jamaal Bowman (D)
 17. Mondaire Jones (D)
 18. Sean Patrick Maloney (D)
 19. Antonio Delgado (D), fino al 25 maggio 2022
 Pat Ryan (D), dal 13 settembre 2022
 20. Paul Tonko (D)
 21. Elise Stefanik (R)
 22. Claudia Tenney (R), dall'11 febbraio 2021
 23. Tom Reed (R), fino al 10 maggio 2022
 Joe Sempolinski (R), dal 13 settembre 2022
 24. John Katko (R)
 25. Joseph Morelle (D)
 26. Brian Higgins (D)
 27. Chris Jacobs (R)

Nuovo Messico
(2 Democratici, 1 Repubblicano)
 1. Deb Haaland (D), fino al 16 marzo 2021
 Melanie Stansbury (D), dal 14 giugno 2021
 2. Yvette Herrell (R)
 3. Teresa Leger Fernandez (D)

Ohio
(12 Repubblicani, 4 Democratici)
 1. Steve Chabot (R)
 2. Brad Wenstrup (R)
 3. Joyce Beatty (D)
 4. Jim Jordan (R)
 5. Bob Latta (R)
 6. Bill Johnson (R)
 7. Bob Gibbs (R)
 8. Warren Davidson (R)
 9. Marcy Kaptur (D)
 10. Mike Turner (R)
 11. Marcia Fudge (D), fino al 10 marzo 2021
 Shontel Brown (D), dal 4 novembre 2021
 12. Troy Balderson (R)
 13. Tim Ryan (D)
 14. David Joyce (R)
 15. Steve Stivers (R), fino al 16 maggio 2021
 Mike Carey (R), dal 4 novembre 2021
 16. Anthony Gonzalez (R)

Oklahoma
(5 Repubblicani)
 1. Kevin Hern (R)
 2. Markwayne Mullin (R)
 3. Frank Lucas (R)
 4. Tom Cole (R)
 5. Stephanie Bice (R)

Oregon
(4 Democratici, 1 Repubblicano)
 1. Suzanne Bonamici (D)
 2. Cliff Bentz (R)
 3. Earl Blumenauer (D)
 4. Peter DeFazio (D)
 5. Kurt Schrader (D)

Pennsylvania
(9 Democratici, 9 Repubblicani)
 1. Brian Fitzpatrick (R)
 2. Brendan Boyle (D)
 3. Dwight Evans (D)
 4. Madeleine Dean (D)
 5. Mary Gay Scanlon (D)
 6. Chrissy Houlahan (D)
 7. Susan Wild (D)
 8. Matt Cartwright (D)
 9. Dan Meuser (R)
 10. Scott Perry (R)
 11. Lloyd Smucker (R)
 12. Fred Keller (R)
 13. John Joyce (R)
 14. Guy Reschenthaler (R)
 15. Glenn Thompson (R)
 16. Mike Kelly (R)
 17. Conor Lamb (D)
 18. Michael Doyle (D)

Rhode Island
(2 Democratici)
 1. David Cicilline (D)
 2. James Langevin (D)

Tennessee
(7 Repubblicani, 2 Democratici)
 1. Diana Harshbarger (R)
 2. Tim Burchett (R)
 3. Chuck Fleischmann (R)
 4. Scott DesJarlais (R)
 5. Jim Cooper (D)
 6. John Rose (R)
 7. Mark E. Green (R)
 8. David Kustoff (R)
 9. Steve Cohen (D)

Texas
(23 Repubblicani, 13 Democratici)
 1. Louie Gohmert (R)
 2. Dan Crenshaw (R)
 3. Van Taylor (R)
 4. Pat Fallon (R)
 5. Lance Gooden (R)
 6. Ron Wright (R), fino al 7 febbraio 2021
 Jake Ellzey (R), dal 30 luglio 2021
 7. Lizzie Pannill Fletcher (D)
 8. Kevin Brady (R)
 9. Al Green (D)
 10. Michael McCaul (R)
 11. August Pfluger (R)
 12. Kay Granger (R)
 13. Ronny Jackson (R)
 14. Randy Weber (R)
 15. Vicente González (D)
 16. Veronica Escobar (D)
 17. Pete Sessions (R)
 18. Sheila Jackson Lee (D)
 19. Jodey Arrington (R)
 20. Joaquín Castro (D)
 21. Chip Roy (R)
 22. Troy Nehls (R)
 23. Tony Gonzales (R)
 24. Beth Van Duyne (R)
 25. Roger Williams (R)
 26. Michael C. Burgess (R)
 27. Michael Cloud (R)
 28. Henry Cuellar (D)
 29. Sylvia Garcia (D)
 30. Eddie Bernice Johnson (D)
 31. John Carter (R)
 32. Colin Allred (D)
 33. Marc Veasey (D)
 34. Filemon Vela (D), fino al 31 marzo 2022
 Mayra Flores (R), dal 21 giugno 2022
 35. Lloyd Doggett (D)
 36. Brian Babin (R)

Utah
(4 Repubblicani)
 1. Blake Moore (R)
 2. Chris Stewart (R)
 3. John Curtis (R)
 4. Burgess Owens (R)

Vermont
(1 Democratico)
 "At-large". Peter Welch (D)

Virginia
(7 Democratici, 4 Repubblicani)
 1. Rob Wittman (R)
 2. Elaine Luria (D)
 3. Bobby Scott (D)
 4. Donald McEachin (D), fino al 28 novembre 2022
 Vacante, da tale data fino al Congresso successivo
 5. Bob Good (R)
 6. Ben Cline (R)
 7. Abigail Spanberger (D)
 8. Don Beyer (D)
 9. Morgan Griffith (R)
 10. Jennifer Wexton (D)
 11. Gerry Connolly (D)

Virginia Occidentale
(3 Repubblicani)
 1. David McKinley (R)
 2. Alex Mooney (R)
 3. Carol Miller (R)

Washington
(7 Democratici, 3 Repubblicani)
 1. Suzan DelBene (D)
 2. Rick Larsen (D)
 3. Jaime Herrera Beutler (R)
 4. Dan Newhouse (R)
 5. Cathy McMorris Rodgers (R)
 6. Derek Kilmer (D)
 7. Pramila Jayapal (D)
 8. Kim Schrier (D)
 9. Adam Smith (D)
 10. Marilyn Strickland (D)

Wisconsin
(5 Repubblicani, 3 Democratici)
 1. Bryan Steil (R)
 2. Mark Pocan (D)
 3. Ron Kind (D)
 4. Gwen Moore (D)
 5. Scott L. Fitzgerald (R)
 6. Glenn Grothman (R)
 7. Tom Tiffany (R)
 8. Mike Gallagher (R)

Wyoming
(1 Repubblicano)
 "At-large". Liz Cheney (R)

Membri Non votanti 
(3 Democratici, 2 Repubblicani, 1 Indipendente)
 Samoa Americane: Amata Coleman Radewagen (R)
 Distretto di Columbia: Eleanor Holmes Norton (D)
 Guam: Michael San Nicolas (D)
 Isole Marianne Settentrionali: Gregorio Sablan (I)
 Porto Rico: Jenniffer González (R/PNP)
 Isole Vergini: Stacey Plaskett (D)

Note

Voci correlate
Elezioni parlamentari negli Stati Uniti d'America del 2020

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

117